Plusieurs villes ou communes possèdent une avenue, une place ou une rue du Pavillon ou encore, une rue Pavillon :

Belgique 
 Rue et place du Pavillon à Bruxelles
 Rue du Pavillon à Mont-Saint-Guibert

France 
 Rue du Pavillon à Beaucouzé
 Rue du Pavillon à Boulogne-Billancourt
 Avenue du Pavillon à La Fare-les-Oliviers
 Rue du Pavillon à Lyon
 Rue du Pavillon à Malzéville
 Rue Pavillon à Marseille
 Rue du Pavillon à Montpellier
 Place du Pavillon à Maubeuge
 Avenue du Pavillon à Morsang-sur-Orge
 Avenue et place du Pavillon à Viry-Châtillon

Voir aussi 
 

Pavillon